Arões (Vale de Cambra) — freguesia portuguesa do concelho de Vale de Cambra
 Santa Cristina de Arões — freguesia portuguesa do concelho de Fafe
 São Romão de Arões — freguesia portuguesa do concelho de Fafe

 Arões Sport Clube — time profissional de São Romão de Arões

Desambiguação